Раковица може да се отнася за:

 Раковица – село в Община Макреш, област Видин;
 Раковица – крепост край град Белово, област Пазарджик;
 Раковица – градска община в Белградски окръг, Сърбия;
 Раковица – бивше село в Пиротска община;
 Раковица – квартал в градска община Вождовац, Белградски окръг;
 Раковица – манастир на Сръбската парвославна църква в Белград;
 Раковица – село в Босна и Херцеговина;
 Раковица – община в Хърватия;
 Раковица – село в Хърватия, център на едноименната община;
 Раковица – село в Словения;
 Раковица – фанариотски род;

Вижте също 
 Голема Раковица – село в Община Елин Пелин, Софийска област;
 Мала Раковица – село в Община Божурище, Софийска област.